

Cinema 
 Madhu – film del 1959 diretto da Gyan Mukherjee e S. Bannerjee
 Madhu – film del 2006 diretto da K. Thennarasu

Gastronomia 
 Madhu – bevanda

Geografia 
 Foresta di Madhu – foresta dell'India occidentale
 Madhu – cittadina del distretto di Mannar, nello Sri Lanka

Mitologia 
 Madhu – demone della mitologia induista

Persone 
 Madhu – attore, regista e produttore cinematografico indiano
 K. Madhu – regista indiano